Johan Gunnar Andersson, Geòleg, paleontòleg i arqueòlef suec.
 Johan Andersson (futbolista), Futbolista suec.
 Johan Andersson (programador), Programador de videojocs suec.
 Johan Andersson (Motala), Jugador d'Hoquei sobre gel de Mortala.
 Johan Andersson (Mariestad), Jugador d'Hoquei sobre gel de Mariestad.
 Johan Andersson (artista)
 Johan Andersson (lluitador)

Vegeu també 
 Johan Anderson, Jugador de tennis australià.